Troița se poate referi la:

 Troiță, simbol de cult creștin
 Troița, Leova
 Troița, Mureș
 Troița, Șumen
 Troița Nouă, Anenii Noi
 Troiță maramureșeană

Vezi și 
 Troițcoe, sat în raionul Cimișlia, Republica Moldova

Toponime românești